1. divisjon i fotboll 1980 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1980 och löpte från 27 april till 19 oktober 1980. Serien spelades i 22 omgångar. De tre lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Skytteligan 
 14 mål:
  Arne Dokken, Lillestrøm
 13 mål:
  Stein Kollshaugen, Moss
 11 mål:
  Viggo Sundmoen, Rosenborg
  Steinar Aase, Start
 9 mål:
  Steinar Bærøe Mathisen, Fredrikstad
  Reidar Lund, Fredrikstad
  Gabriel Høyland, Bryne
  Preben Jørgensen, Start
  Morten Haugen, Vålerengen
 8 mål:
  Nils Ove Hellvik, Bryne
  Isak Arne Refvik, Viking
 7 mål:
  Jan Sigurd Ervik, Start
  Jørgen Sørlie, Rosenborg
  Jan Fuglset, Molde
  Odd Iversen, Rosenborg
  Jan Hansen, Rosenborg
  Torbjørn Svendsen, Viking

Externa länkar 
 Serietabell
 Laguppställningar
 Skytteligan

1980
1980 i Norge
Fotbollssäsongen 1980